Фризер — морозилка.
 Фризер — аппарат для приготовления мороженого (мягкого и твёрдого). 
 Фризер — фильм 2014 года режиссёра Микаэля Саломона.